Villehardouin é uma antiga comuna francesa do departamento de Aube, hoje integrada a Val-d'Auzon. Foi o povoado de origem de uma família nobre francesa com destacada atuação na Quarta Cruzada e no Principado da Acaia. Na Wikipedia pode referir-se a:

Godofredo de Villehardouin (c.1150-c.1212): cruzado e historiador da Quarta Cruzada.
Godofredo I de Villehardouin (c.1169-c.1229): cruzado que tornou-se o segundo príncipe de Acaia.
Godofredo II de Villehardouin (c.1194-c.1246): terceiro príncipe de Acaia.
Guilherme II de Villehardouin (1246-1278): último dos príncipes de Acaia.
Isabel de Villehardouin (1260/1263–1312): filha de Guilherme II. 

Nobres da França